Катріна Адамс і Манон Боллеграф були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Адамс - з Зіною Гаррісон-Джексон, а Боллеграф - з Мартіною Навратіловою.

Боллграф і Навратілова виграли титлу, у фіналі перемігши пару Адамс і Гаррісон-Джексон з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Манон Боллеграф /  Мартіна Навратілова (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон-Джексон (фінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Магдалена Малеєва /  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1994 Virginia Slims of Houston Doubles Draw

Virginia Slims of Houston
Тур WTA 1994